Quitman megye (Georgia)
Quitman megye (Mississippi)